Grand River Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Grand River Township (Adair County, Iowa)
 Grand River Township (Decatur County, Iowa)
 Grand River Township (Madison County, Iowa)
 Grand River Township (Wayne County, Iowa)
 Grand River Township (Kansas)
 Grand River Township (Bates County, Missouri)
 Grand River Township (Cass County, Missouri)
 Grand River Township (Daviess County, Missouri)
 Grand River Township (DeKalb County, Missouri)
 Grand River Township (Livingston County, Missouri)
 Grand River Township (North Dakota)
 Grand River Township (South Dakota)